Marie Anna Josefa Habsburská (7. září 1683, Linec – 14. srpna 1754, Lisabon) byla rakouská arcivévodkyně a od roku 1708 portugalská královna.

Původ 
Marie Anna, dcera císaře Svaté říše římské Leopolda I. (1640–1705), pocházela z rodu Habsburků. Její matka Eleonora Magdalena (1655–1720) byla nejstarší dcerou falckého kurfiřta Filipa Viléma (1615–1690) z rodu Wittelsbachů.

Marie Anna se narodila jako pátá z jedenácti dětí, z nichž šest zemřelo v dětském věku. Její ostatní sourozenci – Josef (1678–1711), Marie Alžběta (1680–1741), Karel (1685–1740) a Marie Magdalena (1689–1743) – se dožili dospělosti a zaujali svá místa na evropských dvorech.

Život 
27. října 1708 se mladá arcivévodkyně provdala za portugalského krále Jana V., po jehož boku se stala portugalskou královnou. Svému manželovi porodila sedm dětí, mezi nimi i dva portugalské krále Josefa I. a Petra III. (spoluvládce Marie I.) a Marii Barbaru, jež se stala jako manželka krále Ferdinanda VI. španělskou královnou.

V roce 1742 prodělal její manžel mozkovou mrtvici a nebyl dále schopen vládnout, proto se Marie Anna ujala regentství. Tento úřad zastávala do manželovy smrti 31. července 1750, kdy se svých vladařských povinností ujal právoplatný následník trůnu, nejstarší syn Josef I.

Její ostatky byly uloženy v lisabonském kostele Karmelitánů a srdce v Císařské hrobce ve Vídni.

Potomci 
 1. Marie Barbara (4. 12. 1711 Lisabon – 27. 8. 1758 Madrid)
 ⚭ 1729 Ferdinand VI. (23. 9. 1713 Madrid – 10. 8. 1759 tamtéž), španělský král od roku 1746 až do své smrti
 2. Petr (19. 10. 1712 Lisabon – 29. 10. 1714 tamtéž), brazilský princ, vévoda z Braganzy
 3. Josef I. (6. 6. 1714 Lisabon – 24. 2. 1777 Sintra), portugalský král od roku 1750 až do své smrti
 ⚭ 1729 Mariana Viktorie Španělská (31. 3. 1718 Madrid – 15. 1. 1781 Lisabon)
 4. Karel (2. 5. 1716 Lisabon – 30. 3. 1736 tamtéž), svobodný a bezdětný
 5. Petr III. (5. 7. 1717 Lisabon – 25. 5. 1786 Sintra), portugalský král od roku 1777 až do své smrti
 ⚭ 1760 Marie I. Portugalská (17. 12. 1734 Lisabon – 20. 3. 1816 Rio de Janeiro)
 6. Alexandr František (24. 9. 1723 Lisabon – 2. 8. 1728 tamtéž)

Tituly a oslovení 
 7. září 1683 - 27. října 1708 Její Královská Výsost arcivévodkyně Marie Anna Habsburská
 27. října 1708 - 31. července 1750 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna Portugalska a Algarve
 31. července 1750 - 14. srpna 1754 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna matka Portugalska a Algarve

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 17. století
Habsburkové v 18. století
Braganzové
Arcivévodkyně
Portugalské královny
Vévodkyně z Braganzy
Portugalští regenti
Regentky
Královny matky
Narození v roce 1683
Narození 7. září
Narození v Linci
Úmrtí v roce 1754
Úmrtí 14. srpna
Úmrtí v Lisabonu
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy